Hiiumaa – comune estone situata nell'omonima isola
 Hiiumaa – contea estone nell'omonima contea
 Hiiumaa – isola estone